

Sigle 
L'acronyme SPIRAL peut désigner :
 SPIRAL (Système de Production d'Ions RAdioactifs en Ligne), un appareil de physique localisée au nord de Caen ;
 SPIRAL2  (Système de Production d'Ions RAdioactifs en Ligne de  génération).

Sciences et techniques 
 Le ressort spiral est une partie du résonateur des montres mécaniques.
 Spiral est un autre nom du prototype d'avion spatial soviétique Mikoyan-Gourevitch MiG-105.

Culture et société

Cinéma et télévision 

 Spiral : Les Liens du raisonnement, un manga et anime créé en 2000 ;
 Spiral, un film américain réalisé par Kurtis David Harder, sorti en 2019 ;
 Spiral, un film français réalisé par Sofiene Mamdi, sorti en 2021.

Monuments 
 Spiral est un bâtiment à Tokyo (Japon), conçu par Fumihiko Maki.

Musique 

 Spiral, une chanson d'Arne Bendiksen représentant la Norvège à l'Eurovision 1964 ;
 Spiral, un album de Vangelis sorti en 1977 ;
 Spiral, un album de Hiromi Uehara sorti en 2006.

Sports 
 Spiral est une piste de bobsleigh, luge de course et skeleton située à Iizuna (Japon).